L'NBA All-Star Weekend 2005, svoltosi a Denver, vide la vittoria finale della Eastern Conference sulla Western Conference per 125 a 115.

Allen Iverson, dei Philadelphia 76ers, fu nominato MVP della partita. Josh Smith, degli Atlanta Hawks, si aggiudicò l'NBA Slam Dunk Contest. Quentin Richardson, dei Phoenix Suns vinse l'NBA Three-point Shootout.

L'NBA Rookie Challenge venne vinto dai Sophomores (giocatori al 2º anno) sui Rookies (giocatori al 1º anno) per 133 a 106. MVP della partita fu Carmelo Anthony dei Denver Nuggets.

L'NBA Skills Challenge venne vinto da Steve Nash dei Phoenix Suns; mentre l'NBA Shooting Stars Competition venne vinta dai Phoenix Suns.

Venerdì

NBA Rookie Challenge

Rookies

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Sophomores

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Sabato

Slam Dunk Contest

Three-point Shootout

 Ray Allen, Seattle SuperSonics
 Joe Johnson, Phoenix Suns
 Kyle Korver, Philadelphia 76ers

 Voshon Lenard, Denver Nuggets
 Vladimir Radmanović, Seattle SuperSonics
 Quentin Richardson, Phoenix Suns

in grassetto è indicato il vincitore

NBA Skills Challenge

 Gilbert Arenas, Washington Wizards
 Earl Boykins, Denver Nuggets

 Steve Nash, Phoenix Suns
 Luke Ridnour, Seattle SuperSonics

in grassetto è indicato il vincitore

NBA Shooting Stars Competition

 Andre Miller, giocatore Denver Nuggets
 Becky Hammon, giocatrice Colorado Chill
 Alex English, ex giocatore Denver Nuggets

 Shawn Marion, giocatore Phoenix Suns
 Diana Taurasi, giocatrice Phoenix Mercury
 Dan Majerle, ex giocatore Phoenix Suns

 Ronald Dupree, giocatore Detroit Pistons
 Swin Cash, giocatrice Detroit Shock
 Adrian Dantley, ex giocatore Detroit Pistons

 Luke Walton, giocatore Los Angeles Lakers
 Lisa Leslie, giocatrice Los Angeles Sparks
 Magic Johnson, ex giocatore Los Angeles Lakers

in grassetto è indicato il vincitore

Domenica

All-Star Game - Squadre

Western Conference

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Eastern Conference

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Voci correlate
 National Basketball Association 2004-2005

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2005
All-Star Game 2005
Competizioni sportive a Denver